Общегреческий чемпионат 1938/1939 () — 10-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Южная группа

Северная группа

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1938/1939
Греция
Греция
1938 год в Греции
1939 год в Греции